El río Paredones puede referirse a:
 Río Paredones (Pangal), un afluente del río Pangal, en la cuenca del río Rapel, en la Región de O'Higgins, Chile. 
 Río Paredones (Figueroa), un afluente del río Figueroa (Jorquera), en la cuenca del río Copiapó, en la Región de Atacama, Chile. 

Ver también el estero Paredones, que desemboca directamente al océano Pacífico al norte de Bucalemu, en la Región de O'Higgings, Chile.